The Town of Light () — видеоигра психологический survival horror разработан и опубликовано LKA, независимой итальянской компанией, в Флоренции.

Игра была выпущена 26 февраля 2016 года на цифровой платформе Steam. На данный момент доступна только для ПК, но создатели заявили, что в их намерения входит выпуск в будущем также версий для систем Linux, Mac Os и консолей PlayStation 4 и Xbox One.

Начиная с обновления 9 мая 2016, The Town of Light поддерживает технологию виртуальной реальности Oculus Rift.

Сюжет 
Сюжет игры основан на реальных событиях.

История начинается в 2016 году в бывшей психиатрической больнице в Вольтерре, где героиня Рени —  пациент психбольницы, возвращается, чтобы раскрыть правду, что скрывается в этом месте. Исследуя старое место, в настоящее время, в котором она провела большую часть своей юности, Рени видит все более и более чётких призраков своего прошлого. Привычный для 16-ти летней Рени мир внезапно перестаёт существовать, сузившись до размера больничной палаты. Банальное незнание своего места в этом мире было её единственной виной. 
«Опасна для самой себя, окружающих и причина вопиющего публичного скандала» — пестреют заголовки газет.
Жуткая, леденящая душу похлеще всяких призраков правда об этих событиях — вот, что ожидает вас в игре.

Через воспоминания молодой героини отражаются условия, в которых она, как и другие пациенты находилась. У Рени остался травматичный опыт, включая сексуальное насилие со стороны незнакомца, наведённого выкидыша, смерти матери, лоботомии и электрошока.

Персонажи 
 Рени T.: Главная героиня игры. Эта девушка с психическим расстройством, что не сумеет преодолеть собственные страхи и говорит о себе в третьем лице. В конце игры, всего 23 года, девушка проходит трансорбитальную лоботомию.
 Шарлотта: Кукла подарена от матери к Рени, когда она была ребёнком. Для героини, Шарлотта была не просто кукла, это было даже её лучший и единственный друг: на самом деле Рени говорила с ней, как если бы это был один человек.
 Амара Б.: Подруга Рени. Это 32-летняя женщина, которая госпитализирована в психиатрическую больницу и умирает от туберкулёза.
 Ада T.: Мать Рени, домохозяйка волнуется за судьбу дочери на лечение в психиатрической больнице. Ада умирает и это толкает Рени к самоубийству, но без успеха.
 Онофрио П.: Друг семьи Рени.

Режим игры 
The Town of Light — это инди — хоррор, психологический тип, вид в игре от первого лица. Голос рассказчика героини, Рени, сопровождает игрока все уровни игры. Цель состоит в том, чтобы исследовать помещения внутри и снаружи больницы в поисках своих воспоминаний, с помощью которых вы можете пережить ужасные условия, в которых пациенты должны были находиться. В игре можно на самом деле найти старые документы, рисунки и предметы, которые вводят параллельные истории о безумии и ужасах.

Темп игры довольно умеренный, и это позволит игроку следовать без отвлекающие факторы нить повествования, которая является центральным всей игры. Прохождение длится около двух часов, но некоторые главы могут быть воспроизведены повторно, чтобы оказаться в различных версиях истории, небольшие отклонения от сюжета, которые приводят, к одному окончанию игры, но на разных точек зрения. Позволяет разблокировать две разные концовок в истории в зависимости от выбора действий.

Локации 
Игра полностью происходит внутри и в окружении психиатрической больнице в Вольтерре, закрыли из-за Закона Базальи, который был принят в 1978 итальянским правительством, который предусматривает закрытие всех психиатрических учреждениях, и возвращение гражданских прав пациентов. Игрок располагается таким образом, чтобы исследовать то, что осталось от старый психбольнице, что на сегодняшний день находится в состоянии полной заброшенности.

Саундтрек 
Саундтрек игры был сделан композитором Aseptic Void. Все треки доступны бесплатно онлайн. Для тех, кто купил Limited Edition, саундтрек можно скачать с помощью кода внутри.

Композиции:
 Charcot (4:06)
 The Town of Light Main Theme (1:40)
 Alone (4:20)
 Renèe Tace (2:50)
 Reparto Semi Agitate (1:11)
 Violazione (2:03)
 Ricordi che Emergono (1:36)
 Area Bagni (1:26)
 Docce (1:11)
 Radio (1:49)
 Compagni di Giochi (7:29)
 Dopo il Ricovero (1:02)
 Violin and Decay (2:24)
 Lettera alla Madre (1:29)
 Refettorio (1:48)
 Padiglione Ferri (1:56)
 Incontri (1:35)
 Interno del Primo Reparto (2:09)
 Interno del Secondo Reparto (0:58)
 Elettroshock (1:13)
 Verso il Cimitero (1:12)
 Stanza con Onofrio (1:22)
 Circumspection (8:14)
 Black Toy Box (4:41)
 A Porte Chiuse (1:30)
 Dissolvenza (0:34)
Кроме того, часть официального саундтрека двух треков Town of Light (1:40) , Riabilitazione (2:40), Alessio Belli и David Antonini.

Специальное издание 
В дополнение к цифровой копии скачать с помощью портала Steam, The Town of Light была развёрнута в ограниченной версии эксклюзивно в сети Gamestop. Ограниченное издание игры включает в себя, помимо диска с игрой:
 Дневник Рени состоит из 52 страниц;
 План убежища Вольтерра;
 Код для того, чтобы скачать саундтрек The Town of Light.

Награды 
 Visuality Award agli Indie of the Year 2015 — Editors Choice.
 Finalist Gamer’s Voice Award agli SXSW.
 «Excellence in Story and Storytelling» ai Game Development Awards 2014.

Системные требования 
Минимальные системные требования:
 ОС: Windows 7/8/10 64
 Процессор: Intel Core i3 или equivalent AMD
 Оперативная память: 4 GB RAM
 Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 6770 с 1 GB видеопамяти
 DirectX: Version 11
 Место на диске: 10 GB свободного места
 Звуковая карта: DirectX Compatible
 Дополнительно: Supported Controllers: Xbox 360 или Xbox One
Рекомендуемые требования:
 ОС: Windows 7/8/10 64
 Процессор: Intel Core i5 or equivalent AMD
 Оперативная память: 8 GB RAM
 Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560, AMD Radeon HD 7790
 DirectX: Version 11
 Место на диске: 10 GB свободного места
 Звуковая карта: DirectX Compatible
 Дополнительно: Supported Controllers: Xbox 360 или Xbox One

Критика 
The Town of Light получил отзывам в среднем положительные оценки. На Metacritic игра получила рейтинг 64/100; на Gamerank версия для PC получила оценку в 61,50 %.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт разработчика LKA

Квесты
Компьютерные игры 2016 года
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Компьютерные игры 2017 года
Игры для Oculus Rift
Компьютерные игры, разработанные в Италии